Гран-при А́встрии 2016 года (официально Formula 1 Großer Preis von Österreich 2016) — автогонка, девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формулы-1 сезона  года, проходивший с 1 по 3 июля в Австрии, близ города Шпильберг, на автодроме «Ред Булл Ринг».

Свободные заезды 
Первые две части свободных заездов выиграл Нико Росберг, третью часть — Себастьян Феттель.

Квалификация 
Победителем квалификации стал Льюис Хэмилтон.

Гонка 
Гонку выиграл показавший время 1:27:38,107 Льюис Хэмилтон.

|}
Примечание: Из-за аварии Себастьяна Феттеля на стартовой прямой, гонщики за машиной безопасности два раза проехали по пит-лейн, избегая обломков.

Примечания

Ссылки 

 Гран-при Австрии 2016 на официальном сайте Формулы-1

Гран-при Австрии